Ludwig Snell kan syfta på:

* Ludwig Snell (1785–1854), schweizisk politiker
 Ludwig Snell (1817–1892), tysk psykiater